

Patronyme 

 Adélard Guillemette, administrateur et haut fonctionnaire québécois ;
 Louise Guillemette-Labory, bibliothécaire canadienne.

Prénom 
Guillemette est un prénom féminin notamment porté par :
 Guillemette Laurens (née en 1957), mezzo-soprano française spécialisée dans le répertoire baroque ;
 Guillemette du Luys (), chirurgienne au service du roi Louis XI de France ;
 Guillemette de Neuchâtel (vers 1260-1317) ;
 Guillemette Resplandy, pharmacienne et écrivaine française.

Pour le prénom , consulter Guillemette (prénom).

Film 
 Le Destin exécrable de Guillemette Babin, film français réalisé par Guillaume Radot sorti en 1947

Patronyme normand